Euskal Herriko Komunistak, partit polític del País Basc
 Canal Elba-Havel (del seu nom en alemany Elbe-Havel-Kanal), canal hidràulic que uneix els rius Elba i Havel a Alemanya
 Hiperqueratosi epidermolítica (del seu nom en anglès Epidermolytic HyperKeratosis), forma rara d'hiperqueratosi deguda a una mutació genètica